Town Line Boundary Marker bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Town Line Boundary Marker (410 High St., Barnstable, Massachusetts), NRHP-ID: 87000243
 Town Line Boundary Marker (Great Hill Rd., Barnstable, Massachusetts), NRHP-ID: 87000242